Bojangles ist der Name von:

 Bill „Bojangles“ Robinson (1877–1949), amerikanischer Tänzer
 Bojangles’, Schnellrestaurantkette in den Vereinigten Staaten
 Mr. Bojangles, Song von Jerry Jeff Walker aus dem Jahr 1968